Apšeron může být:

 Apšeronský poloostrov – poloostrov v Ázerbájdžánu, kde leží hlavní město Baku

 Apšeron (rajón) – rajón v Ázerbájdžánu

 Apšeron (koňak) – ázerbájdžánský koňak